Krigsföretag kan syfta på:

Krigsföretag – ett företag som vid krigstillstånd producerar för kriget viktig materiel eller liknande, se Krigsproduktion
Krigsföretag – en större militära operation, se Militär operation